En mathématiques, les mots « concave » ou « concavité » sont notamment utilisés :
 en analyse, où une fonction concave est une fonction  dont la fonction opposée  est convexe ;
 en géométrie, où un ensemble concave désigne un ensemble qui n'est pas convexe. Cependant le terme concave est déconseillé pour désigner un ensemble non-convexe.
 Dans la langue courante, concave signifie creux, soit une forme arrondie vers l'intérieur. Son contraire est convexe ou bombé. Le mot concavité a un sens directement relié au concept mathématique d'ensemble convexe, la concavité d'un objet désignant la partie de celui-ci qui a une forme en creux.
 On retrouve ce même sens en optique géométrique, notamment pour qualifier des miroirs ou des lentilles.

Références